BCR () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 22-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 271 амінокислот, а молекулярна маса — 142 819.

BCR є одним з двох генів комплексу BCR-ABL, який пов’язаний з Філадельфійською хромосомою.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, серин/треонінових протеїнкіназ, активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних контактах, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Протеїнкінази